John Miers kan syfta på:

* John Miers (1756–1821), brittisk konstnär
 John Miers (1789–1879), brittisk botaniker

Se även 
 Edward John Miers (1851–1930), brittisk karcinolog